flaga gminy Słupia w powiecie jędrzejowskim
 flaga gminy Słupia w powiecie skierniewickim
 flaga gminy Słupia Konecka